Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2019/2020 – 66. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy 2020/2021. Ich sponsorem tytularnym jest Totolotek S.A., w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa Totolotek Puchar Polski.

Mecz finałowy miał pierwotnie odbyć się 2 maja 2020 na Stadionie Narodowym w Warszawie, jednak w związku z wybuchem pandemii COVID-19 termin przesunięto na 24 lipca 2020, a nowym miejscem spotkania została Arena Lublin.

Tytułu broniła . Puchar wywalczyła – po raz pierwszy w historii – .

Uczestnicy 

Objaśnienie:  wycofał się z rozgrywek ligowych i pucharowych 2019/2020.

Zasady

Uczestnictwo 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2019/2020 na szczeblu centralnym i regionalnym (wojewódzkich związków piłki nożnej) miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), pozostałe zespoły mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2019/2020.

Losowanie 
Obowiązywały reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju: 
 w rundzie wstępnej zestaw pojedynków był ustalony odgórnie – rywalizowało osiem najsłabszych drużyn II ligi 2018/2019, połączonych w pary według klucza: 11–18, 12–17, 13–16, 14–15;
 w 1/32 finału udział rozpoczynało 60 zespołów: 16 drużyn Ekstraklasy 2018/2019, 18 drużyn I ligi 2018/2019, 10 najlepszych drużyn II ligi 2018/2019 oraz 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym; losowanie w tej rundzie podzielone było na dwie części – w pierwszej z nich do czterech rozstawionych drużyn reprezentujących Polskę w pucharach europejskich dolosowywano rywali spośród pozostałych zespołów, a dalszych 28 par losowano spośród kolejnych niewylosowanych dotąd drużyn;
 zestaw pojedynków w pozostałych rundach losuje się bez rozstawień po zakończeniu poprzedniej rundy.

Kwestia gospodarzy meczów 
Większość reguł jest analogiczna do tych z poprzedniej edycji turnieju: 
 w rundzie wstępnej gospodarzami byli uczestnicy II ligi 2019/2020;
 w 1/32 finału gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019/2020,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2019/2020 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn Ekstraklasy, gdy jedna z nich uczestniczyła w sezonie 2019/2020 w pucharach europejskich, to ona była gospodarzem;
 w 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinale i półfinale gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019/2020,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2019/2020 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach.

Według nowych zasad formalnym gospodarzem finału jest zwycięzca pierwszej wylosowanej pary półfinałowej (wcześniej przeprowadzano odrębne losowanie po rozegraniu meczów półfinałowych).

Zasady rozgrywania spotkań i awansu 
Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane są metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana jest dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje seria rzutów karnych. Każda drużyna może dokonać zmiany do czterech zawodników w czasie danego spotkania, przy czym czwarta zmiana dopuszczalna jest tylko w dogrywce. Ponadto każda drużyna musi wystawiać do gry w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca, czyli urodzonego w 1998 lub późniejszym roku i posiadającego obywatelstwo polskie; dla takich graczy przeznaczono specjalne opaski na ramię.

Ostrzeżenia i wykluczenia 
Zawodnicy, którzy w czasie trwania turnieju otrzymali ostrzeżenia (żółta kartka), byli karani następującymi karami dyskwalifikacji:
 przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,
 przy czwartym ostrzeżeniu oraz każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym...) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Kary te obowiązują wyłącznie w ramach Pucharu Polski różnych szczebli. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych żółte kartki otrzymane wcześniej przez zawodników na szczeblu centralnym były anulowane. Kary za czerwone lub żółte kartki graczy drużyn, które awansowały do półfinału, były wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski, zaś w przypadku zawodników drużyn, które nie awansowały do półfinału, były one wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.

Nagrody pieniężne 
Wymiar nagród ustalił Zarząd PZPN na posiedzeniu 24 kwietnia 2019.

Terminarz

Runda wstępna 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 II liga (trzeci poziom) – 4 drużyny:
 III liga (czwarty poziom) – 3 drużyny:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 6 sierpnia 2019

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 7 sierpnia 2019

|}
Objaśnienie: Rozwój Katowice wycofał się z rozgrywek.

Drabinka 
W polu po lewej stronie nazwy drużyny podano jej poziom ligowy w sezonie 2019/2020.

1/32 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 16 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 18 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 14 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 13 drużyn:
 IV liga (piąty poziom) – 3 drużyny:

Rozstawione były cztery zespoły reprezentujące Polskę w pucharach europejskich – Cracovia, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa i Piast Gliwice.

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 24 września 2019

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 25 września 2019

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 26 września 2019

|}

1/16 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 11 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 8 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 9 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 3 drużyny:
 IV liga (piąty poziom) – 1 drużyna:

! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 29 października 2019

|-
! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 30 października 2019

|-
! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 31 października 2019

|}

1/8 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 8 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 4 drużyny:
 II liga (trzeci poziom) – 3 drużyny:
 III liga (czwarty poziom) – 1 drużyna:

! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 3 grudnia 2019

|-
! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 4 grudnia 2019

|-
! colspan="3" style="background:cornsilk;" | 5 grudnia 2019

|}

1/4 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 5 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 3 drużyny:

|}

Półfinały 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 4 drużyny: 

|}

Finał 

Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2019/2020 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 2 drużyny: 

|-

|}

Uwagi

Przypisy 

Puchar Polski w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie